Гамільтон (округ, Флорида)
 Гамільтон (округ, Іллінойс)
 Гамільтон (округ, Індіана)
 Гамільтон (округ, Айова)
 Гамільтон (округ, Канзас)
 Гамільтон (округ, Небраска)
 Гамільтон (округ, Нью-Йорк)
 Гамільтон (округ, Огайо)
 Гамільтон (округ, Теннессі)
 Гамільтон (округ, Техас)